Velika nagrada Nizozemske 2021 je trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 5. septembra 2021 na dirkališču Zandvoort, prvič po letu 1985. Zmagal je Max Verstappen, Red Bull Racing-Honda, drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, tretji pa je bil Valtteri Bottas, oba Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! scope="row" |1
| align="center" |33
|data-sort-value="ver"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|1:10,036
|1:09,071
|1:08,885
| align="center" |1
|-
! scope="row" |2
| align="center" |44
| data-sort-value="ham" |  Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:10,114
|1:09,976
|1:08,923
| align="center" |2
|-
! scope="row" |3
| align="center" |77
|data-sort-value="bot"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:10,219
|1:09,769
|1:09,222
| align="center" |3
|-
! scope="row" |4
| align="center" |10
|data-sort-value="gas"| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|1:10,274
|1:09,541
|1:09,478
| align="center" |4
|-
! scope="row" |5
| align="center" |16
|data-sort-value="lec"| Charles Leclerc
|Ferrari
|1:09,829
|1:09,437
|1:09,527
| align="center" |5
|-
! scope="row" |6
| align="center" |55
| data-sort-value="sai" | Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|1:10,022
|1:09,870
|1:09,537
| align="center" |6
|-
! scope="row" |7
|align="center"|99
| data-sort-value="gio" |
|
|1:10,050
|1:10,033
|1:09,590
| align="center"|7
|-
! scope="row" |8
| align="center" |31
| data-sort-value="oco" | Esteban Ocon
|Alpine-Renault
|1:10,179
|1:09,919
|1:09,933
| align="center" |8
|-
! scope="row" |9
| align="center" |14
| data-sort-value="alo" | Fernando Alonso
|Alpine-Renault
|1:10,435
|1:10,020
|1:09,956
| align="center" |9
|-
! scope="row" |10
| align="center" |3
| data-sort-value="ric" | Daniel Ricciardo
|McLaren-Mercedes
|1:10,255
|1:09,865
|1:10,166
| align="center" |10
|-
! scope="row" |11
| align="center" |63
| data-sort-value="rus" | George Russell
|Williams-Mercedes
|1:10,382
|1:10,332
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |11
|-
! scope="row" |12
| align="center" |18
| data-sort-value="str" | Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|1:10,438
|1:10,367
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center"|12
|-
! scope="row" |13
| align="center" |4
| data-sort-value="nor" | Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|1:10,489
|1:10,406
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |13
|-
! scope="row" |14
| align="center" |6
| data-sort-value="lat" | Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|1:10,093
|1:11,161
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
| align="center"  data-sort-value="19" |
|-
! scope="row" |15
| align="center" |22
| data-sort-value="tsu" | Juki Cunoda
|AlphaTauri-Honda
|1:10,462
|1:11,314
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |14
|-
! scope="row" |16
| align="center" |11
|data-sort-value="per"| Sergio Pérez
|Red Bull Racing-Honda
|1:10,530
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
| align="center"  data-sort-value="20" |
|-
! scope="row" |17
| align="center" |5
| data-sort-value="vet" | Sebastian Vettel
|Aston Martin-Mercedes
|1:10,731
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
| align="center" |15
|-
! scope="row" |18
| align="center" |88
| data-sort-value="kub" | Robert Kubica
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:11,301
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
| align="center" |16
|-
! scope="row" |19
|align="center"|47
| data-sort-value="sch" | Mick Schumacher
|Haas-Ferrari
|1:11,387
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="14"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
| align="center" |17
|-
! scope="row" |20
| align="center" |9
| data-sort-value="maz" | Nikita Mazepin
|Haas-Ferrari
|1:11,875
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
| align="center" |18
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
| align="center" |33
| data-sort-value="ver" | Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|72
|1:30:05,395
| align="center" |1
| align="center" |25
|-
!2
| align="center" |44
| data-sort-value="rus" | Lewis Hamilton
|Mercedes
|72
| +20,932
| align="center" |2
| align="center" |19
|-
!3
| align="center" |77
| data-sort-value="ham" | Valtteri Bottas
|Mercedes
|72
| +56,460
| align="center" |3
| align="center" |15
|-
!4
| align="center" |10
| data-sort-value="ric" | Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|71
| +1 krog
| align="center" |4
| align="center" |12
|-
!5
| align="center" |16
| data-sort-value="vet" | Charles Leclerc
|Ferrari
|71
| +1 krog
| align="center" |5
| align="center" |10
|-
!6
| align="center" |14
| data-sort-value="gas" | Fernando Alonso
|Alpine-Renault
|71
| +1 krog
| align="center" |9
| align="center" |8
|-
!7
| align="center" |55
| data-sort-value="oco" | Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|71
| +1 krog
| align="center" |6
| align="center" |6
|-
!8
| align="center" |11
| data-sort-value="lec" | Sergio Pérez
|Red Bull Racing-Honda
|71
| +1 krog
| align="center" |
| align="center" |4
|-
!9
| align="center" |31
| data-sort-value="lat" | Esteban Ocon
|Alpine-Renault
|71
| +1 krog
| align="center" |8
| align="center" |2
|-
!10
| align="center" |4
| data-sort-value="sai" | Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|71
| +1 krog
| align="center" |13
| align="center" |1
|-
!11
| align="center" |3
| data-sort-value="alo" | Daniel Ricciardo
|McLaren-Mercedes
|71
| +1 krog
| align="center" |10
|
|-
!12
| align="center" |18
| data-sort-value="bot" | Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|70
| +2 kroga
| align="center" |12
|
|-
!13
| align="center" |5
| data-sort-value="gio" | Sebastian Vettel
|Aston Martin-Mercedes
|70
| +2 kroga
| align="center" |15
|
|-
!14
| align="center" |99
| data-sort-value="nor" |
|
|70
| +2 kroga
| align="center" |7
|
|-
! data-sort-value="15" |15
| align="center" |88
| data-sort-value="tsu" | Robert Kubica
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|70
| +2 kroga
| align="center" |16
|
|-
! data-sort-value="16" |16
| align="center" |6
| data-sort-value="sch" | Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|70
| +2 kroga
| align="center" |
|
|-
! data-sort-value="17" |17
| align="center" |63
| data-sort-value="maz" | George Russell
|Williams-Mercedes
|69
|Menjalnik
| align="center" |11
|
|-
!18
| align="center" |47
| data-sort-value="rai" | Mick Schumacher
|Haas-Ferrari
|69
| +3 krogi
| data-sort-value="20" align="center" |17
|
|-
!Ods
| align="center" |22
| data-sort-value="per" | Juki Cunoda
|AlphaTauri-Honda
|48
|Motor
| data-sort-value="21" align="center" |14
|
|-
!Ods
| align="center" |9
| data-sort-value="maz" | Nikita Mazepin
|Haas-Ferrari
|41
|Hidravlika
| align="center" |18
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2021
2021